Чемпионат Европы по футболу до 17 лет 2023 года (; ) — 20-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет (и 39-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы, включая турниры до 16 лет), который планируется провести в Венгрии с 17 мая по 2 июня 2023 года. В турнире смогут принять участие футболисты, родившиеся не раньше 1 января 2006 года.

Выбор места проведения 
Венгрия была утверждена как страна-хозяйка турнира решением исполнительного комитета УЕФА в Монтрё в апреле 2021 года.

Квалификация 

В отборочном турнире приняли участие 54 из 55 национальных сборных (кроме Венгрии, хозяйки турнира, получившей автоматическую квалификацию), которые сразились за оставшиеся 15 мест в финальном турнире.

Квалифицировались в финальный турнир 
Следующие команды квалифицировались в финальный турнир в Венгрии:

Стадионы 
Список стадионов пока не утверждён.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2023
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по футболу в Венгрии
Чемпионаты Европы в 2023 году
Спорт в Венгрии в 2023 году